Obal steht für
 Obal (Stadt), Stadt in Belarus
 die Obal (Düna), Nebenfluss der Düna in Belarus

Obal ist der Familienname folgender Personen:

 Max Obal (1881–1949), deutscher Schauspieler und Filmregisseur
 Munni Obal (1911–???), deutsche Filmcutterin